Estelí (departement), een departement van Nicaragua
 Estelí (stad), de hoofdstad van het departement
 Estelí (vulkaan), een vulkaan in Nicaragua
 Estelí (rivier), een zijrivier van de Cocorivier in Nicaragua